Radkovice est un toponyme qui peut désigner :

Radkovice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Radkovice u Budče, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Radkovice u Hrotovic, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie